Linda Fratianne, née le , est une patineuse artistique américaine. Au cours de sa carrière elle remporte deux titres mondiaux en 1977 et 1979 et remporte entre 1977 et 1980, soit quatre années consécutives, le championnat américain. Lors des Jeux olympiques de 1980 elle gagne la médaille d'argent derrière sa rivale Anett Pötzsch.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en août 1960
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillée d'argent olympique américaine
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Naissance à Northridge (Los Angeles)